VVA steht für:
 Vereinigte Verlagsanstalten GmbH, ein ehemaliger Zeitschriftenverlag
 Vereinigte Verlagsauslieferung, ein Unternehmen des Bertelsmann-Konzerns
 Verslo ir vadybos akademija, Litauen
 Vietnamesische Volksarmee
 Vietnam Veterans of America
 Verordnung über Verwaltung der Armee, Schweiz
 Vorarlberger Verlagsanstalt, österreichische Druckerei

VVA